Marie Josefína Savojská (2. září 1753, Turín – 13. listopadu 1810, Hartwell) byla rozená princezna sardinská a titulární francouzská královna.

Život 
Přišla na svět jako třetí dítě a druhá dcera z manželství sardinského krále Viktora Amadea III. s Marií Antonií Bourbonskou. Měla jedenáct sourozenců. Bratři Karel Emanuel IV., Viktor Emanuel I., Karel Felix usedli na sardinský královský trůn. Sestra Marie Tereza se provdala za budoucího francouzského krále Karla X. a Marie Karolína se stala chotí budoucího saského krále Antonína.

Dne 14. května 1771 se ve Versailles provdala za vévodu Ludvíka z Anjou, pozdějšího krále Ludvíka XVIII.

Vývod z předků

Tituly 
 2. září 1753 – 16. duben 1771: Její Královská Výsost princezna Marie Josefína Savojská, princezna sardinská a piemontská
 16. duben 1771 – 13. listopad 1810: Její Královská Výsost hraběnka z Provence
 10. květen 1774 – 21. ledna 1793: Madam
 8. červen 1795 – 13. listopad 1810: Její Veličenstvo královna francouzská a navarrská

Externí odkazy 
 

Savojští
Bourboni
Savojské princezny
Francouzské královny
Francouzské princezny
Vévodkyně z Anjou
Narození v roce 1753
Narození 2. září
Narození v Turíně
Úmrtí v roce 1810
Úmrtí 13. listopadu
Ženy